Vindinge Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Vindinge Sogn (Nyborg Kommune)
 Vindinge Sogn (Roskilde Kommune)

Siehe auch:
 Vinding Sogn